Condemnation – singel zespołu Depeche Mode (1993) 
 Condemnation – album muzyczny zespołu Christ Agony (2008)